

Persone

Cassar
Antoine Cassar (1978) – poeta e traduttore maltese
Charles Cassar (1958) – ex calciatore maltese
Christian Cassar (1952) – artista italiano
Girolamo Cassar (1520-1592) – architetto e ingegnere maltese
Kurt Cassar (1999) – cestista maltese
Saverio Cassar (1746-1805) – presbitero e patriota maltese

Cognomi composti
Cristina Cassar Scalia (1977) – scrittrice italiana